Hadsund (plaats), plaats
 Hadsund Syd, plaats
 Hadsund (gemeente), voormalige gemeente
 Hadsund (parochie), parochie